Cedric Meissner (* 13. Juli 2000 in Herzberg am Harz) ist ein deutscher Tischtennisspieler.

Werdegang 
Zu Beginn spielte Meissner Fußball, da seine Eltern beide Fußball in höheren Ligen spielten. Der erste Verein, in dem er im Alter von neun Jahren aktiv war, war der TTC Pe-La-Ka. Schon zu Beginn wurde sein Talent gesichtet, worauf er zum TTC Hattorf wechselte.  Mit zwölf Jahren spielte er bei Torpedo Göttingen in der Verbandsliga der Herren.

2017 wurde er Jugend-Europameister mit der Mannschaft. Für eine Überraschung sorgte er bei den Deutschen Meisterschaften 2020, als er Patrick Franziska bezwingen konnte.

Aktuell lebt er in Düsseldorf und ist beim TTC OE Bad Homburg unter Vertrag.

Turnierergebnisse

Vereine 
 seit 2021: TTC OE Bad Homburg
 2019–2021: 1. FSV Mainz 05
 2016–2019: TuS Celle 92
 2015–2016: MTV Eintracht Bledeln
 2012–2015: Torpedo Göttingen
 2010–2012: TTC Grün-Weiß Hattorf
 2009–2010: TTC Pe-La-Ka

Weblinks 

 Spielerprofil über Cedric Meissner (abgerufen am 16. Oktober 2020)
 Homepage (abgerufen am 16. Oktober 2020)
 Spielerprofilseite bei ttspielerinfo.de

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (TTC OE Bad Homburg)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018
Deutscher
Geboren 2000
Mann